Aubusson ist der Name mehrerer Gemeinden und Verwaltungsgebiete in Frankreich:

 Aubusson (Creuse), Gemeinde im Département Creuse
 Aubusson (Orne), Gemeinde im Département Orne
 Arrondissement Aubusson im Département Creuse

mit Namenszusatz:
 Aubusson-d’Auvergne, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme

Aubusson ist der Name folgender Personen:

 Georges d’Aubusson de La Feuillade (1609–1697), französischer Geistlicher der römisch-katholischen Kirche
 Louis d’Aubusson, duc de La Feuillade (1673–1725), französischer Militär, Marschall von Frankreich
 Pierre d’Aubusson (1423–1503), 40. Großmeister des Johanniterordens

Aubusson ist auch die Bezeichnung für als Tapisserien gefertigte Wandteppiche aus der Stadt Aubusson (Creuse) und Umgebung

Siehe auch:
 Vizegrafschaft Aubusson
 D’Aubusson
 Aubuisson